Pott är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Pott
 August Friedrich Pott
 Percivall Pott

Engelska efternamn